Apocalypse:
 Apocalypse — книга Уильяма Берроуза и Кейта Харинга.
 Apocalypse — набор карт из серии Magic: The Gathering.
 Apocalypse Cow — 17 серия 19 сезона сериала «Симпсонов».
 Apocalypse Zero — манга Такаюки Ямагути.
 Apocalypse 2056 — браузерная онлайн-игра
 Apocalypse (игра) — видеоигра для PlayStation, разработанная студией Neversoft и изданная компанией Activision.
 Apocalypse Please — песня британской альтернативной рок-группы Muse.
 Apocalypse — песня американской инди-рок-группы Cigarettes After Sex.

См. также 
 Апокалипсис (значения)